Федяев — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Федяев, Андрей Валерьевич (род. 1981) — российский космонавт-испытатель.

В 
 Федяев, Валерий Иванович (1961—2019) — краевед, основатель Музея истории Хлынова.

Е 
 Федяев, Евгений Васильевич (1923—1992) — советский кинооператор-докуменалист.

И 
 Федяев, Иван Фёдорович (1896—1937) — советский государственный деятель.

М

Н 
 Федяев, Ник (род. 1965) — новозеландский художник.

П



См. также 
 Федин
 Федосеев
 Федюнин